Jüdischer Friedhof von Boulay-Moselle steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Boulay-Moselle) 
 Neuer jüdischer Friedhof (Boulay-Moselle)